Gößbach oder Gössbach (mit Gößbachtal, Gössbachtal) heißen folgende geographischen Objekte:

 Gößbach (Dammbach),  linker Zufluss des Dammbachs in Krausenbach, Gemeinde Dammbach, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Gößbach (Malta), Nebentalung des Maltatals, Ankogelgruppe, Kärnten
 Gößbach (Mur), mit Großer und Kleiner Gößbach, Gleinalpe bei Leoben, Steiermark
 Gößbach (Vordernberger Bach), Talung vom Gößeck, Eisenerzer Alpen, bei Trofaiach, Steiermark

Siehe auch: 
 Gößgraben